El Estadio Don Carlos Memmel es un estadio de fútbol de Paraguay que se encuentra ubicado en la ciudad de Cambyretá. En este escenario, que cuenta con capacidad para 7000 personas, hace las veces de anfitrión el equipo de fútbol del Club Pettirossi en la Liga Encarnacena de Fútbol.

Enlaces externos 
Ficha del Estadio Don Carlos Memmel en futparaguay.com

Don Carlos Memmel
Departamento de Itapúa